Daniel Douglas Johnson, dit Danny Johnson, (né le  à Winnipegosis, dans la province du Manitoba au Canada, mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1962-1963 || Bombers de Flin Flon || LHJS ||45 ||5 ||14 ||19 ||26 ||6 ||2 ||4 ||6 ||2
|-
|1963-1964 || Royals de Fort Frances || LHJM ||26 ||8 ||11 ||19 ||49 ||9 ||6 ||2 ||8 ||24 
|-
|1964-1965 || Wheat Kings de Brandon || LHJS ||56 ||26 ||29 ||55 ||90 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1965-1966 || Oilers de Tulsa || CPHL ||37 ||6 ||23 ||29 ||40 ||10 ||2 ||0 ||2 ||4
|-
| rowspan="2"|1966-1967 || Knights d'Omaha || CPHL ||38 ||9 ||11 ||20 ||20 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|| Oilers de Tulsa || CPHL ||22 ||2 ||6 ||8 ||10 ||12 ||1 ||4 ||5 ||4
|-
|1967-1968 || Oilers de Tulsa || CPHL ||69 ||19 ||37 ||56 ||42 ||11 ||3 ||2 ||5 ||21 
|-
|1968-1969 || Oilers de Tulsa || CPHL ||72 ||34 ||38 ||72 ||63 ||7 ||2 ||6 ||8 ||12
|-
|1969-1970 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1969-1970 || Oilers de Tulsa || LCH ||72 ||33 ||46 ||79 ||56 ||6 ||3 ||4 ||7 ||4 
|-
|1970-1971 || Canucks de Vancouver || LNH ||66 ||15 ||11 ||26 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1970-1971 || Americans de Rochester || LAH ||7 ||2 ||2 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan="2"|1971-1972 || Canucks de Vancouver || LNH ||11 ||1 ||3 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|| Red Wings de Détroit || LNH ||43 ||2 ||5 ||7 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1972-1973 || Jets de Winnipeg || AMH ||76 ||19 ||23 ||42 ||17 ||14 ||4 ||1 ||5 ||0  
|-
|1973-1974 || Jets de Winnipeg || AMH ||78 ||16 ||21 ||37 ||20 ||4 ||1 ||0 ||1 ||5 
|-
|1974-1975 || Jets de Winnipeg || AMH ||78 ||18 ||14 ||32 ||25 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1977-1978 || Kings de London || CSAHL ||9 ||0 ||3 ||3 ||15 ||- ||- ||- ||- ||- 

|121 ||18 ||19 ||37 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées et honneurs personnel 
Ligue centrale de hockey :
 Trophée Tommy Ivan en 1969-1970

Notes et références 

Naissance en octobre 1944
Naissance dans la région de Parkland
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Oilers de Tulsa
Joueur des Knights d'Omaha
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des Bombers de Flin Flon
Joueur des Wheat Kings de Brandon
Attaquant de hockey sur glace
Décès en mars 1993
Décès à 48 ans